D34 peut faire référence à :
 HMS Diamond (D34), un destroyer de la Royal Navy ;
 Route départementale 34, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
 Théâtre D 34, un ancien théâtre expérimental tchécoslovaque ;
 Tumeur bénigne de la thyroïde, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres